Juniata Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Juniata Township (Michigan)
 Juniata Township (Nebraska)
 Juniata Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Juniata Township (Blair County, Pennsylvania)
 Juniata Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Juniata Township (Perry County, Pennsylvania)